Ipiguá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ipiguá (ort), São Paulo, 
 Ipiguá (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar